Населението на Пакистан към 2021 година е 225 199 937 души.

Население

Възрастов състав 
 0–14 години: 42% (мъже 33 293 428; жени 31 434 314)
 15–64 години: 54,9% (мъже 48 214 298; жени 46 062 933)
 65 над години: 4,1% (мъже 3 256 065; жени 3 542 522)(2006 оценка)

Коефициент на плодовитост 
 2006 – 4%
 2007 – 3,77%
 2008 – 3,58%
 2009 – 3,43%
 2010 – 3,28%

Етнически състав 
Най-голямата етническа група в Пакистан са пенджабците - 44,68%. Следват: пущуни - 15,42%, синдхи - 14,1%, сераики - 10,53%, мухаджири - 7,57%, белуджи – 3,57% и други етноси – 4,66%.

Религия 
Най-голямата религиозна група в Пакистан са мюсюлманите - 167 600 000 (97%). Следват: християни - 2 500 000 (1,6%), индуси – 2 000 000 (1,3%) и други.

Пакистан е една от седемте държави в света, в които атеизмът е незаконен и наказуем със смъртно наказание.

Езици 
Най-разпространеният език в Пакистан е пенджабският - 44%. Следват: пущунски - 15%, синдхи - 14%, урду – 8% и други.

Източници